Имя Ив Мейер может относиться к различным людям.
 Мейер, Ив (род. 1939) — французский математик.
 Мейер, Ив (Ева) (1928—1977) — американская актриса и фотомодель.